Meringa – dolce
Meringa – genere di ragni della famiglia Synotaxidae
Meringa – forma glaciale che si trova vicino alla vetta del Gran Zebrù